R&M steht für:
 Reichle & De-Massari (R&M), Schweizer Familienunternehmen, spezialisiert auf Informations- und Kommunikationstechnologie 
 R&M Wegener, deutscher Huthersteller
 R&M Group (R&M), internationaler Werftenzulieferer für die Innenausstattung von Schiffen und maritimen Einrichtungen

RM